Гридчин, Виктор Алексеевич (род. 4 апреля 1942) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор, специалист в области сенсорной электроники.

Биография 
Родился 4 апреля 1942 года.

В 1964 году окончил с отличием НЭТИ, в 1968 году — аспирантуру этого института.

Кандидат технических наук с 1968 года (защитил кандидатскую диссертацию, выполненную под руководством профессора А. Ф. Городецкого).

В 1969 году стал доцентом кафедры диэлектрики и полупроводники (ДиП).

В 1982 году защитил докторскую диссертацию и получил степень доктора технических наук.

С 1982 года — доктор технических наук, с 1984 — профессор.

В 1985—1996 годах руководил кафедрой прикладной и теоретической физики (ПТФ).

В 1993 году стал деканом факультета «Радиотехники, электроники и физики», (РЭФ).

С 1996 по 2009 год Виктор Алексеевич работал заведующим кафедрой полупроводниковых приборов и микроэлектроники (ППиМЭ), одновременно исполняя обязанности декана РЭФ.

Научная деятельность 
Создание микроэлектронных сенсоров давления с диэлектрической изоляцией, разработка теоретической базы для проектирования микроэлектронных сенсоров давления в нелинейном приближении.

Создание оригинальных типов четырёхконтактных тензопреобразователей.

Исследовательские наработки учёного были использованы на предприятиях Министерств среднего и общего машиностроения в Новосибирске, Пензе, Саратове, Санкт-Петербурге и Москве.

Член-корреспондент МАН Высшей школы, Председатель Ученого совета  факультета, Председатель  Совета по присуждению ученой  степени доктора технических  наук.

Образовательная деятельность 
Основатель школы сенсорной электроники и микросистемной техники в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ).

Организатор факультета «Радиотехники, электроники и физики», (РЭФ) НГТУ (1993).

Член УМО по  образованию в области радиотехники,  электроники,  биомедицинской техники и автоматизации.

Работы 
 Гридчин В.А. Физические основы сенсорной электроники: Уч.пособие./ Новосибир. Гос. Техн. Ун-т.-Новосибирск.- 1995.
учебник «Основы наноэлектроники» (В. Драгунов, И. Неизвестный, В. Гридчин)
 учебное пособие «Введение в физику органических светоизлучающих диодов» (Гридчин В. А., Дикарева Р. П., Макаров Е. А.) Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2015.

Автор свыше 200 научных работ.

Награды 
Научные работы Виктора Гридчина удостоились одной серебряной и трёх бронзовых медалей ВДНХ и были включены в государственный реестр средств измерительной техники. Также за свою деятельность учёный отмечен нагрудным знаком высшей школы СССР «За отличные успехи в работе», грамотами и дипломами Минвуза РСФСР, СО РАН, НТО имени Попова, Американского института инженеров электроники и энергетики (IEEE).

 Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации
 Заслуженный работник НГТУ (2002)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук. 

Выпускники Новосибирского технического университета
Преподаватели Новосибирского технического университета
Доктора технических наук